Ágape Musical é um álbum de estúdio de Padre Marcelo Rossi, lançado em 2011 no Brasil pela Sony Music. O álbum é inspirado no livro Ágape, também de autoria de Rossi, lançado em 2009. Vendeu cerca de dois milhões de cópias no país, sendo certificado com o Disco de Diamante pela ABPD.

Faixas 

Álbuns de 2011
Álbuns do Padre Marcelo Rossi
Álbuns de música católica popular
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil